Гай Се́кстий Кальви́н () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Секстий Кальвин — консул 124 года до н. э.;
 Гай Секстий Кальвин — претор около 92 года до н. э., сын предыдущего.